Мото Гран-Прі Австралії 2014 року, офіційна назва Tissot Australian Grand Prix — 16-й етап чемпіонату світу із шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 17—19 жовтня 2014 року на автомотодромі Філіп-Айленд, розташованому на острові Філіпа у Австралії. Етап став 26-м в історії Гран-Прі Австралії та другим із трьох виїзних етапів кінця сезону (що пройшли за межами Європи). Гонка в класі Moto2 стала 800-ю в історії «середнього» класу. Перед початком етапу на території автомотодрому було встановлено бронзові погруддя трьох легендарних австралійських чемпіонів: Вейна Гарднера, Міка Дуейна та Кейсі Стоунера.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 120,096 км (27 кіл).

Найкращий час у кваліфікації показав Марк Маркес. Цей поул став для нього 12-м у сезоні (з 16 гонок), і такий результат став повторенням рекордів Міка Дуейна (сезон 1997) та Кейсі Стоунера (2011).

Старт гонки виграв Марк Маркес, наздогін якому кинулись Хорхе Лоренсо та Валентіно Россі. Дані Педроса, який загубився у пелетоні, на шостому колі був атакований Андреа Янноне, внаслідок чого останній впав і вилетів з траси, а мотоцикл першого був пошкоджений, що призвело до закінчення гонки Педросою на наступному колі. Аналогічна ситуація відбулась на 20-му колі, коли Штефан Брадль врізався у Алеїча Еспаргаро: німець вилетів з траси, а іспанець змушений був завершити гонку через пошкоджений мотоцикл.

Цікаві події відбувались і в авангарді гонки. Маркес з кожним колом нарощував свою перевагу від переслідувачів. До середини гонки вона становила 4 секунди. Натомість за друге місце точилась запекла боротьба між партнерами «Movistar Yamaha MotoGP». На 18-му колі Маркес несподівано впав, вибувши з гонки. На цьому колі Россі якраз обігнав Лоренсо, і, через падіння лідера, вийшов на перше місце. Приблизно в цей час у Хорхе з'явились проблеми зі швидким зносом шин, його темп різко знизився і він почав втрачати приблизно по 1 секунді на колі. Після падіння Марка на 3-тє місце у гонці вийшов Кел Кратчлоу, який почав з кожним колом скорочувати відставання від 2-го місця. Якщо на 18-му колі він відставав на 4,5 с., то вже на 22-му він програвав лише 0,5 с. На наступному колі він обігнав Лоренсо та вийшов на 2-ге місце. Цей результат мав стати його найкращим фінішем у сезоні, проте на останньому колі британець впав, вибувши з гонки. Россі довів гонку до перемоги, другої для себе у сезоні. Другим фінішував Лоренсо, а третім — британець Бредлі Сміт, який до цього жодного разу не фінішував на подіумі у «королівському» класі. Він був настільки вражений своїм результатом, що ледве стримував сльози.

Через велику кількість падінь до фінішу гонки доїхало лише 14 гонщиків, тобто всі, хто зміг фінішувати, отримали залікові очки. Це сталось вперше у сезоні.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 111,2 км (25 кіл).

У гонці по wild card виступив Айден Вагнер (дебютна гонка у MotoGP в кар'єрі). Француз Флоріан Маріно продовжив заміняти у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі, японець Томойоші Кояма замінив у команді «Teluru Team JiR Webike» японця Тетсуту Нагашіму.

Зі старту гонки сформувалась група лідерів із шести гонщиків: фіна Міки Калліо, швейцарця Томаса Люті, іспанців Тіто Рабата та Маверіка Віньялеса, британця Сема Лоуса, а також француза Йоана Зарко. Першу третину дистанції, вісім кіл, лідером був Калліо. У середині гонки на перше місце почергово виходили Рабат, Віньялес та Люті. З вісімнадцятого кола лідером заїзду став Віньялес, який і фінішував першим. Другим перетнув фінішну лінію Томас Люті, третім закінчив гонку лідер сезону Тіто Рабат. Він зберіг свою позицію у загальному заліку, збільшивши відрив від Калліо ще на 3 очки. Також він отримав можливість достроково виграти чемпіонат на наступній гонці у Малайзії.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 102,304 км (23 кола).

На етапі по вайлд кард виступили два австралійці: Ремі Гарднер (друга поява у сезоні) та Оллі Сімпсон (дебют у MotoGP).

На рідному для себе етапі лідер загального заліку першої половини сезону Джек Міллер мав скоротити своє відставання від Алекса Маркеса в загальному заліку та, як мінімум, здобути перемогу. Гонка традиційно для молодшого класу пройшла в безкомпромісній боротьбі. Лідер заїзду змінювався щонайменше десять разів. На різних стадіях гонку очолювали Алекс Маркес (стартував з поулу), Ефрен Васкес, Джек Міллер та Романо Фенаті. Переможець гонки визначився на останніх метрах. Першим став Міллер, а ось для визначення володаря 2-го місця довелося скористатись фотофінішем, який виявив, що Алекс Маркес всього лише на 0,003 с випередив Алекса Рінса.

Перемога Міллера дозволила йому лише на 5 очок скоротити своє відставання у загальному заліку від Маркеса, яке після етапу стало рівним 20 очкам.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку;** — гонщик стартував з пітлейну.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Підсумки 
Гонка стала 250-ю для Валентіно Россі в «королівському» класі та 200-ю для Альваро Баутісти у його кар'єр.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Австралії
2014
Австралія
2014 в австралійському спорті
Жовтень 2014